

Persone 
 Greg Van Roten – giocatore statunitense di football americano
 Iris von Roten-Meyer – giornalista, scrittrice e avvocato svizzera
 Karin Roten – ex sciatrice alpina svizzera specialista delle prove tecniche

Altro 
 Haus zum Roten Ochsen – edificio rinascimentale sul Fischmarkt di Erfurt